Sheathbill steht für:
Sheathbill Cove, Bucht der Antarktis
 Sheathbill Glacier, Gletscher der Antarktis
 Sheathbill Bay, Bucht der Küste Südgeorgiens